Nicola se poate referi la:

 Nicola, numele de scenă a cântăreței române Nicoleta Alexandru
 Nicola (nume), nume botez și nume de familie

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 San Nicola